Когай ( — Ко, Го) — корейская фамилия. Известные носители:

 Когай, Валерий Фёдорович (1937—1979) — советский кинорежиссёр.
 Когай, Сергей Владимирович (род. 1966) — казахстанский футбольный тренер.
 Ко Со Ён (; род. 1972) — южнокорейская актриса.
 Ко Юн Ха (Юнха; ; род. 1988) — корейская поп-певица.